El Parti Éléphant Blanc de Montréal es un partido político de Montreal creado el 8 de agosto de 1989, cuya misión es denunciar, denigrar y condenar a la administración en el cargo y defender los intereses de los ciudadanos de Montreal, muy a menudo con la ayuda del humor. El actual principal del partido es Michel Bedard.

Partidos políticos de Montreal
Partidos políticos locales
Partidos políticos fundados en 1989